Příjmení Morton nosí více významných osobností:

 Andrew Morton (* 1959) – australský programátor, vývojář linuxového jádra
 Jelly Roll Morton (1890–1941) – americký klavírista
 Joe Morton (* 1947) – americký herec
 John Morton (politik) (1725–1777) – americký politik
 Levi P. Morton (1824–1920) – americký politik a státník
 Rockette Morton (* 1949) – americký hudebník
 Shadow Morton (1940–2013) – americký hudební producent a skladatel
 William Morton (1819–1868) – americký stomatolog, propagátor a průkopník anestézie

Externí odkazy